Il doppio del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Marcos Conde-Jackson e David Marrero che hanno battuto in finale Juan-Samuel Arauzo-Martinez e Jaime Pulgar-Garcia 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Juan-Samuel Arauzo-Martinez /  Jaime Pulgar-Garcia (finale)
 Ivan Arenas-Gualda /  Jose Checa-Calvo (primo turno)

 Eduard Esteve Lobato /  Oriol Roca Batalla (quarti di finale)
 Carlos Boluda-Purkiss /  Roberto Ortega-Olmedo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2013